Rebuffi è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Buffa, Buffi, Buffini, Buffino, Buffo, Buffon, Buffone, Buffoni, Rabuffi, Rebuffini, Rebuffo, Ribuffi, Ribuffo, Robuffi, Robuffo.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente lombardo, è presente prevalentemente nel milanese e nel veneziano.

Potrebbe derivare dal prenome medioevale Rebuffo o Robuffo oppure dal termine dialettale rabbuffo, "rimprovero duro" o ancora dal cognome tedesco Büffel.

In Italia conta circa 75 presenze.

La variante Robuffo è tipica pavese e pescarese; Rebuffini è bergamasco; Rebuffo compare nel cuneese e a Genova; Ribuffi è tipico di Civitavecchia; Ribuffo compare a Roma, a Scilla e a Palermo; Buffa è tipico di trapanese e palermitano; Buffi è trentino, mantovano, toscano e umbro; Buffini compare nel pratese e perugino; Buffino è dovuto a un errore di trascrizione; Buffo è torinese, veronese, trevigiano, genovese, foggiano e leccese; Buffoni è lombardo, toscano e laziale; Buffone compare in Calabria, Lazio e Abruzzo; Buffon è veneto e friulano; Robuffi è estremamente raro.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani